Podedwórze peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 Podedwórze, gmina rurale
 Podedwórze, village et siège de cette gmina